M27 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Astronomie 
 Nébuleuse de l'Haltère, une nébuleuse planétaire (Messier 27).

Arme 
  (Infantry Automatic Rifle, fusil automatique d'infanterie), une arme qui remplacera prochainement partiellement le M249 chez les Marines américains.

Sport automobile 
 McLaren M27 un projet de Formule 1 du constructeur McLaren Racing.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute britannique M27 reliant Cadnam à Portsmouth ;
  Autoroute russe M27, ancien nom de l’autoroute russe A147.

Routes
  Route serbe M27 reliant la frontière bosniaque à Svilajnac ;
  Route ukrainienne M27 reliant Odessa à Tchornomorsk.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres